

Patronyme 

 Famille Manzoni, famille patricienne de Venise ;
 Alessandro Manzoni (1785-1873), écrivain italien ;
 Iginio Manzoni, neveu du précédent, a participé à l'écriture du livret de Nos belles petites, une fantaisie en 4 actes et 4 tableaux, d'Amédée de Jallais, musique d'Alfred Patusset et Marc Chautagne, représentée au théâtre Déjazet le  ;
 Ignacio Manzoni (v.1797-v.1880), peintre italien ;
 Luigi Manzoni (1888-1968), agronome italien, auteur de croisements de cépages ;
 Giacomo Manzoni (1932-), compositeur et critique musical italien ;
 Giancarlo Manzoni (1938-2013), coureur cycliste italien ;
 Piero Manzoni (1933-1963), artiste plasticien italien ;
 Rebecca Manzoni (1972-), journaliste et productrice de radio française ;
  (1961 -), professeur, auteur et chercheur en comportement organisationnel et gestion du changement.

Toponyme 

 Manzoni - Museo della Liberazione, station du métro de Rome.